Холице могу бити:

 Холице (Пардубице), град у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Холице (Дунајска Стреда), насељено мјесто у округу Дунајска Стреда, Трнавски крај, Словачка Република